Ландеку́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Мерт і Мозель. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 310 км на схід від Парижа, 75 км на південь від Меца, 28 км на південний схід від Нансі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лотарингія. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Ландекур на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ландекур на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мерт і Мозель

Примітки 

Муніципалітети департаменту Мерт і Мозель